Паринтинс () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Паринтинс. Население составляет 102 033 человек на 2010 год. Занимает площадь 5 952,04 км². Плотность населения — 17,14 чел./км². Крупнейший населённый пункт амазонского острова Тупинамбарана.

Покровителем города считается Богоматерь ду-Карну.

История 
До завоевания европейцами был населён индейцами племени паринтинтим. Первое поселение имело название Вила-Нова-да-Раинья, с 1880 года оно стало называться Паринтинс. Город основан 15 октября 1852 года.

С 1965 года в Паринтинсе проходит ежегодный Паринтинский фольклорный фестиваль, являющийся одним из крупнейших карнавалов Бразилии.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Ньямунда
 на востоке — штат Пара
 на юго-западе — муниципалитет Баррейринья
 на западе — муниципалитет Урукуритуба

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 111 575 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 год составляет 280.275.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 год составляет 2.669,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,702 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: экваториальный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Am.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 2 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Примечания

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас